Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 17 ans 2011 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant tous les ans les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Genève, en Suisse, du 05 au 10 septembre 2011.

Participants

Résultats

Phase de groupe 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final et matchs de classement

Tableau final

Matchs de classement

Classement final

Meilleurs buteurs

Notes et références 

2011
Compétition de rink hockey en Suisse
Rink hockey masculin des moins de 17 ans
Sport en Suisse en 2011
Sport en septembre 2011